Além Paraíba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Além Paraíba (ort), Minas Gerais, 
 Além Paraíba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar